Philips pode referir-se a:
 Philips Electronics, companhia de eletro-eletrônico neerlandesa.
 Philips Petroleum, companhia petrolífera americana.
 Philips Records, gravadora neerlandesa.
 Philips Stadion, estádio de futebol, sede do PSV Eindhoven.
Philipsburg, a capital da ilha Sint-Maarten nas Antilhas Neerlandesas

pessoas
 Anton Philips, empresário neerlandês.
 Emo Philips, comediante americano.
 Frits Philips, empresário neerlandês.
 Gerard Philips, empresário neerlandês, fundador da Philips Electronics.
 Philips Koninck, um pintor e gravador neerlandês

Ver também
Phillips

Desambiguação
Desambiguações de topônimos